Шолом-Алейхем ( — Шо́лем-Але́йхем, дословно мир вам; настоящее имя Соломон Наумович (Шо́лом Но́хумович) Рабинович; 2 марта 1859, Переяслав, Полтавская губерния, Российская империя — 13 мая 1916, Нью-Йорк, США) — еврейский писатель и драматург, один из основоположников современной художественной литературы на идише (наряду с Менделе Мойхер-Сфоримом и И.-Л. Перецем), в том числе детской. Писал также на иврите и на русском языке.

Биография 
Ранняя биография писателя подробно описана в неоконченном автобиографическом романе «С ярмарки».

Писатель родился 2 марта 1859 года в небогатой еврейской семье. Раннее детство провёл в селе Воронькове (сейчас Бориспольский район Киевской области Украины). Мать умерла, когда мальчику исполнилось 13 лет. В возрасте 15 лет, вдохновлённый Робинзоном Крузо, он написал собственную, еврейскую версию повести и решил стать писателем. Взял псевдоним «Шолом-Алейхем» (мир вам — традиционное еврейское приветствие).

После окончания школы в 1876 три года обучал дочь богатого еврейского предпринимателя Голдэ (Ольгу) Лоеву. Между учителем и ученицей вспыхнуло чувство. В тот момент богатый отец возлюбленной не был готов к такому социально неравному браку, и Шолом-Алейхем потерял работу в доме у Лоева. Только через шесть лет, в 1883 году, вопреки воле своего отца, она стала его женой и родила ему шестерых детей. После смерти тестя Шолом-Алейхем стал наследником большого состояния, однако ему не удалось выгодно распорядиться этими деньгами, вложить их в дело, чтобы приумножить семейный капитал. Шолом-Алейхем известен как человек, поменявший множество совершенно разноплановых профессий, начиная от странствующего репетитора и заканчивая игроком на бирже. Именно увлечение биржевыми спекуляциями, которому он предался в Одессе, подвело начинающего финансиста. Также Шолом-Алейхем спонсировал выпуск журналов, которые печатали художественные произведения на идише. Таким образом, вскоре грандиозное наследство было промотано окончательно и бесповоротно. Однако к началу XX века он приобрёл известность как автор стихотворных произведений и прозаических текстов на идише. Шолом-Алейхем обожал публичные выступления, постоянно организовывал их по всему миру, поэтому уже в скором времени он стяжал себе славу сложившегося писателя с мировым именем.

С 1883 года писал почти исключительно на идише (за исключением нескольких рассказов и публикаций на русском и иврите). Своей целью поставил просвещение простого народа, иврит же знали немногие. Получив наследство после смерти тестя, он издал альманах די ייִדישע פאלקס־ביבליאטעק (Ди йидише фолкс-библиотек, Еврейская народная библиотека) на идише, помогал молодым авторам, выплачивая им большие гонорары.

Шолом-Алейхем с симпатией относился к сионистскому движению (хотя и не разделял в полной мере его идеалов), в 1888 году он вступил в палестинофильскую организацию «Ховевей Цион», а в 1907 году был делегатом от США на VIII Сионистском конгрессе в Гааге. Критики называют его еврейским Марком Твеном. Позже, при встрече, Марк Твен заметил, что считает себя американским Шолом-Алейхемом.

После 1891 писатель жил в Одессе. На протяжении 1903—1905 годов жил в Киеве, в доме по улице Мариинско-Благовещенской (ныне — улица имени Панаса Саксаганского), 27, в квартире на третьем этаже (на доме в 1988 году установлена мемориальная доска с бюстом писателя). В эти годы он активно занимался литературной и общественной деятельностью, например, готовил издание в пользу пострадавших от кишиневского погрома. После погромов в 1905 уехал с семьёй в Швейцарию, затем в Германию.

Однако все сильнее начала давать знать о себе неизлечимая в то время болезнь писателя — туберкулёз, хотя до самого конца Шолом-Алейхем выказывал несокрушимую энергию и неиссякаемую жажду творчества, постоянно устраивая творческие гастроли с публичными чтениями и устными выступлениями. С началом Первой мировой войны в 1914 году, как российский подданный, был интернирован и выслан из Германии в нейтральную Данию.

Перебрался в Нью-Йорк, где прожил последние годы жизни.

Скончался от туберкулёза 13 мая 1916 года в Нью-Йорке, на 58-м году жизни. 15 мая был похоронен на Старом кладбище (Old Mount Carmel) в Куинсе. Его провожало к могиле около ста тысяч человек.

Родственники

Брат Шолом-Алейхема, Вольф (Вевик) Рабинович (1864–1939), автор книги воспоминаний о Шолом-Алейхеме «Майн брудер Шолем Алейхем» («Мой брат Шолом-Алейхем», Киев, Мелухе-фарлаг, 1939 г).

Внучка Шолом-Алейхема — американская писательница и педагог Бел Кауфман.

Библиография

Романы 

 Тайбеле (1884)
 Детская игра (Киндер-шпил, 1886)
 Иоселе-Соловей (1886)
 Сендер Бланк и его семейка (Сендер Бланк ун зайн гезиндл, 1888—1903)
  (1888)
 В бурю (Ин штурм, 1907)
 Блуждающие звёзды (Блонджнде штерн, 1909—1911)
 Кровавая шутка (Дер блутикер шпас, 1912—1913)
 С ярмарки (Фунем ярид, 1916)

Повести 

 Два камня (Цвей штейнер, 1883)
 Менахем-Мендл (1892—1903)
 Тевье-молочник (Тевье дер милхикер, 1894—1914)
 Мошкеле-вор (Мошкеле ганев, 1903)
 Домой на Пасху (1903)
 Аман и его дочери (1903)
  (Мотл Пейси дем хазнс, 1907—1916)
 Песнь песней (Шир аширим, 1909—1911)
 Избранные (Из жизни маленьких людей) (1911)
 Летние романы (Зумердике романен, 1914—1915)

Циклы новелл 

 Рассказы для еврейских детей (Майсес фар йидише киндер, 1887—1910)
 Неунывающие (1901—1905)
 Касриловка (1901—1915)
 Монологи (1901—1916)
 Железнодорожные рассказы (1902—1911)

Пьесы 

 Доктора! (1887—1907)
 Сходка (1890)
 Якнехоз, или Большая биржевая игра (Якнехоз, одер Дер гройсер берзен-шпил, 1894)
  (1889)
 Люди (1908)
 Крупный выигрыш (Дос гройсе гевинс, 1915)

Собрания сочинений 
 Собрание сочинений в шести томах. Ред. коллегия М. С. Беленький, С. З. Галкин, Вс. В. Иванов, Н. Г. Лурье, Б. Н. Полевой. Перевод с еврейского. Критико-биографический очерк Р. Рубиной. Оформление художника Г. А. Кравцова. М. Художественная литература. 1959—1961
 Собрание сочинений. Предисл. М.Бажана. т.1-6. М., 1971—1974
 Избранные произведения. Т. 1-8. М., 1910—1913
 Собрание сочинений в шести томах. Ред. коллегия Г. Бакланов, М. Беленький, В. Лакшин, И. Рабин. Вступительная статья М. Беленького. Оформление Е. Никитина. М. Художественная литература. 1988—1990

Память 

 К столетию со дня рождения писателя в Москве вышло собрание сочинений в шести томах на русском языке.
 Мюзикл «Скрипач на крыше», поставленный по мотивам рассказов писателя о Тевье-молочнике в 1964 в Нью-Йорке, стал первой коммерчески успешной англоязычной постановкой о жизни восточноевропейских евреев.
 В 1997 в Киеве был открыт памятник писателю.
 В 2001 установлен памятник писателю в Москве.
 В честь Шолом-Алейхема назван кратер на Меркурии.
 В административном центре Еврейской автономной области — городе Биробиджане именем Шолом-Алейхема названы центральная улица и областная научная библиотека, на одной из площадей (называемой «Арбат») установлен памятник писателю. Его имя присвоено одному из вузов города — Приамурскому государственному университету.
 В Днепре в честь Шолом-Алейхема названа одна из центральных улиц города (бывшая Еврейская), на которой находится синагога «Золотая Роза»
 В Харькове, Алма-Ате, Белой Церкви, Бельцах, Броварах, Виннице, Гродно, Дрогобыче, Житомире, Бердичеве, Бродах, Львове, Сквире, Черновцах, Полтаве, Киеве, Коростене, Лиде, Рогачёве, Херсоне а также в нескольких городах Израиля в честь Шолом-Алейхема названы улицы.
 В центре города Киева (на углу ул. Большой Васильковской, бывш. Красноармейская) с довоенных времен висела мемориальная доска, на которой было написано, что здесь жил великий еврейский писатель Шолом-Алейхем. Когда Киев был в гитлеровской оккупации, доску демонтировали. С окончанием войны доску опять повесили. По указанию первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого доску поменяли на другую без упоминания еврейской принадлежности писателя. После реставрации дома доску опять сняли.
 Мемориальная доска из мрамора в Киеве по ул. Шолом-Алейхема № 15. (с 1959 года) Арх. И. Л. Шмульсон.
 В начале 1930-х годов в Хмельницком существовала улица Шолом-Алейхема. В 1940 году улице было возвращено предыдущее название — Подкаменецкая, а в 1946 году она была переименована в переулок Карла Маркса.
 В Киеве ныне действует Еврейский музыкально-драматический театр имени Шолом-Алейхема. Руководитель Авигдор Юрьевич Фрейдлис
 Памятная доска в Одессе на доме № 28 по улице Канатной.
 Улица Мясоедовская в Одессе в период с 1928 года по 1995 год (кроме периода оккупации 1941—1944) носила имя Шолом-Алейхема.
 В 2020 установлен памятник в Белой Церкви.
 В Вильнюсе в честь Шолом-Алейхема названа гимназия.

В филателии 
 Почтовые марки в честь 100-летия Шолом-Алейхема в 1959 году были выпущены в Израиле (каталог Yvert et Tellier 150), Румынии (Yvert et Tellier 1619), СССР (Yvert et Tellier 2148).
 В 2001 году в Гамбии выпущена почтовая марка с портретом Шолом-Алейхема (Yvert et Tellier 3414).
 150-летие Шолом-Алейхема в 2009 году отметила выпуском почтовой марки Украина (Yvert et Tellier 937).

Экранизации 
 
  — Блуждающие звёзды (реж. Григорий Гричер-Чериковер)
  — Смех сквозь слёзы / Laughter Through Tears (реж. Григорий Гричер-Чериковер). Фильм снят по рассказу «Мальчик Мотл»
  — Тевье / Tevya (реж. Морис Шварц / Maurice Schwartz)
  — Скрипач на крыше (реж. Норман Джуисон)
  — Тевье-молочник, телеспектакль (реж. Сергей Евлахишвили)
  — Блуждающие звёзды (реж. Всеволод Шиловский)
  — Поминальная молитва, телевизионная версия спектакля театра «Ленком» (реж. Марк Захаров)
 1995 — Спектакль «Золотоискатели», Саратовский еврейский театр. Телевезионная версия Саратовского ГТРКа. Режиссёры-постановщики Владимир и Елена Мериины.
 2016 — Блуждающие звёзды, телевизионная версия моноспектакля Татьяны Хазановской в Центральном доме актёра им. А. А. Яблочкиной (реж. Нина Михоэлс)
  — Мир вашему дому! (по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», реж. Владимир Лерт)

Примечания

Литература 
 Серебряный, Израиль Айзикович «Шолом-Алейхем и народное творчество», Издательство «Советский писатель», Москва, 1959

Ссылки 

 
 
 Сборник произведений идишских писателей на сайте Di Velt fun Yidish: Audio Stories
 
 
 The Sholom Aleichem Network
 В городе Харькове (Украина) названа улица в честь Шолома-Алейхема
 
 Завещание Шолом-Алейхема
 История памятника Шолом-Алейхему на Малой Бронной в Москве
 
 
 Эстрайх Г. Советская карьера Шолом-Алейхема // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Крутиков М. Шолом-Алейхем в довоенной советской критике // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Френкель А. Русский писатель Шолом-Алейхем // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Рецензия в журнале «Народ Книги в мире книг» на блок статей о Шолом-Алейхеме в «НЛО»
 Дымшиц В. Правило тринадцатого удара // Народ Книги в мире книг. 2016. № 123
 Дымшиц В. Опасный интертекст («„Выигрышный билет“» Шолом-Алейхема и «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя) // Народ Книги в мире книг. 2016. № 124
 Дымшиц В. О пользе чепухи // Народ Книги в мире книг. 2018. № 136
 Френкель А. В защиту Шолом-Алейхема // Народ Книги в мире книг. 2019. № 142
 Новые переводы рассказов Шолом-Алейхема в журнале «Народ Книги в мире книг»
 Программа о Шолом-Алейхеме телеканала «Культура»

 

Писатели России по алфавиту
Писатели на идише
Литераторы, известные под псевдонимами
Многоязычные писатели
Писатели на иврите
Умершие от туберкулёза
Иммигрировавшие в США из Российской империи
Похороненные на кладбище Маунт-Кармель
Похороненные в Нью-Йорке
Делегаты Всемирных сионистских конгрессов